Grenada peut faire référence à :
 , selon diverses langues

 Grenada, une ville de Californie ;
 Grenada, une ville du Mississippi.

 Grenada, une banlieue de Wellington la capitale de la Nouvelle-Zélande

 Grenada, une chanson écrite par Mikhaïl Svetlov

Voir aussi